Есперо — з .

 Есперо (благодійний фонд) — імені Василя Єрошенко
 Есперо (есперанто-клуб) — юнацький клуб
 Есперо (організація)
 Есперо (спілка) — спілка підтримки та захисту української культури
 Деу-Есперо — марка автомобіля